Saint-Paul ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Saint Paul (1768–1813), deutscher Offizier
 Gérard Saint-Paul (* 1941), französischer Journalist
 Gilles Saint-Paul (* 1963), französischer Wirtschaftswissenschaftler
 Hans Friedrich Le Tanneux von Saint Paul (1897–1961), deutscher Verwaltungsbeamter
 Horace St. Paul (1729–1812), österreichischer Kavallerieoberst und britischer Diplomat
 John de St Paul († 1362), englischer Kleriker, Erzbischof von Dublin
 Léon Saint-Paul (1892–1933), französischer Automobilrennfahrer
 Mayeur de Saint-Paul (1758–1818), französischer Schauspieler, Regisseur und Dramatiker
 Moritz Le Tanneux von Saint Paul (1813–1892), deutscher Landrat
 Ulrich Saint-Paul (* 1948), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Walter von Saint Paul-Illaire (1860–1940), deutscher Kolonialbeamter

Saint-Paul, Saint Paul oder St. Paul steht für folgende geographischen Objekte:

in Frankreich:
 Arrondissement Saint-Paul im Überseedépartement Réunion
 Saint-Paul (Gironde), Département Gironde
 Saint-Paul (Hautes-Pyrénées), Département Hautes-Pyrénées
 Saint-Paul (Haute-Vienne), Département Haute-Vienne
 Saint-Paul (Oise), Département Oise
 Saint-Paul (Orne), Département Orne
 Saint-Paul (Réunion), Überseedépartement Réunion
 Saint-Paul (Savoie), Département Savoie
 Saint-Paul (Vosges), Département Vosges
 Saint-Paul (Corrèze), Département Corrèze
 Saint-Paul-aux-Bois, Département Aisne
 Saint-Paul-Cap-de-Joux, Département Tarn
 Saint-Paul-de-Baïse, Département Gers
 Saint-Paul-de-Fenouillet, Département Pyrénées-Orientales
 Saint-Paul-de-Fourques, Département Eure
 Saint-Paul-de-Jarrat, Département Ariège
 Saint-Paul-de-Loubressac, Département Lot
 Saint-Paul-de-Salers, Département Cantal
 Saint-Paul-de-Serre, Département Dordogne
 Saint-Paul-des-Landes, Département Cantal
 Saint-Paul-d’Espis, Département Tarn-et-Garonne
 Saint-Paul-de-Tartas, Département Haute-Loire
 Saint-Paul-de-Varax, Département Ain
 Saint-Paul-de-Varces, Département Isère
 Saint-Paul-de-Vence, Département Alpes-Maritimes
 Saint-Paul-de-Vern, Département Lot
 Saint-Paul-de-Vézelin, Département Loire
 Saint-Paul-d’Izeaux, Département Isère
 Saint-Paul-d’Oueil, Département Haute-Garonne
 Saint-Paul-du-Bois, Département Maine-et-Loire
 Saint-Paul-du-Vernay, Département Calvados
 Saint-Paul-d’Uzore, Département Loire
 Saint-Paul-en-Born, Département Landes
 Saint-Paul-en-Chablais, Département Haute-Savoie
 Saint-Paul-en-Cornillon, Département Loire
 Saint-Paul-en-Forêt, Département Var
 Saint-Paul-en-Gâtine, Département Deux-Sèvres
 Saint-Paul-en-Jarez, Département Loire
 Saint-Paul-en-Pareds, Département Vendée
 Saint-Paul-et-Valmalle, Département Hérault
 Saint-Paul-la-Coste, Département Gard
 Saint-Paul-la-Roche, Département Dordogne
 Saint-Paul-le-Froid, Département Lozère
 Saint-Paul-le-Gaultier, Département Sarthe
 Saint-Paul-le-Jeune, Département Ardèche
 Saint-Paul-lès-Dax, Département Landes
 Saint-Paul-lès-Durance, Département Bouches-du-Rhône
 Saint-Paul-les-Fonts, Département Gard
 Saint-Paul-lès-Monestier, Département Isère
 Saint-Paul-lès-Romans, Département Drôme
 Saint-Paul-Lizonne, Département Dordogne
 Saint-Paul-Mont-Penit, Département Vendée
 Saint-Paul-sur-Isère, Département Savoie
 Saint-Paul-sur-Save, Département Haute-Garonne
 Saint-Paul-sur-Ubaye, Département Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Paul-Trois-Châteaux, Département Drôme
 Épercieux-Saint-Paul, Département Loire
 Saint-Paul, Ortschaft in Épagny (Haute-Savoie), Département Haute-Savoie

in Kanada:
 Saint Paul (Alberta), Stadt in der Provinz Alberta
 Saint-Paul (Québec), Gemeinde in der Provinz Québec
 Saint-Paul-d’Abbotsford, Gemeinde in der Provinz Québec
 Saint-Paul-de-la-Croix, Gemeinde in der Provinz Québec
 Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Gemeinde in der Provinz Québec
 Saint-Paul-de-Montminy, Gemeinde in der Provinz Québec
 Saint Paul Parish (New Brunswick), Verwaltungseinheit in New Brunswick

Orte in den Vereinigten Staaten:
 St. Paul (Alaska)
 St. Paul (Arkansas)
 Saint Paul (Illinois)
 St. Paul (Iowa)
 St. Paul (Indiana)
 St. Paul (Kansas)
 Saint Paul (Minnesota)
 St. Paul (Missouri)
 St. Paul (Nebraska)
 St. Paul (Oregon)
 Saint Paul (Collin County, Texas)
 Saint Paul (San Patricio County, Texas)
 St. Paul (Virginia)

in anderen Ländern:
 Saint Paul (Dominica), Verwaltungseinheit von Dominica
 Saint Paul Parish (Trinidad und Tobago), Verwaltungseinheit von Tobago, Trinidad und Tobago
 Parish of Saint Paul (Antigua und Barbuda), Verwaltungseinheit von Antigua, Antigua und Barbuda

Gewässer:
 Saint Paul River, Westafrika
 St. Pauls River, Tasmanien

Saint-Paul steht für:
 Saint-Paul (Métro Paris), Station der Metro Paris
 Saint-Paul Luxembourg, Luxemburger Verlagshaus

Siehe auch:
 Paulskirche
 Paulskloster
 Sankt Paul
 Sankt-Paul-Insel
 Saint Pauls
 Saint-Paul-Illaire
 Le Tanneux von Saint Paul
 Saint-Pol